ZDV ist eine Abkürzung für:

 den gemeinnützigen Verein zur Förderung und Erhaltung des Kölner Doms, siehe Zentral-Dombau-Verein zu Köln von 1842
 Zentrale Datenverarbeitung oder Zentrum für Datenverarbeitung (Rechenzentrum)
 Zidovudin, dem ersten für die Behandlung der HIV-Infektion zugelassenen Medikament
 Zentralverband Demokratischer Widerstandskämpfer- und Verfolgtenorganisationen

ZDv ist eine Abkürzung für:

 eine Zentrale Dienstvorschrift der deutschen Bundeswehr

 

ZDV